Arrow Wood ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Arrow Wood (Alabama), im Tuscaloosa County
 Arrow Wood (Virginia), im Roanoke (city) County

Siehe auch:
 Arrowood